Li Chao (diplomaat) (1918), een Chinees ambassadeur in Jamaica, Suriname en Mexico
 Li Chao (golfer) (1980), een Chinees golfer
 Li Chao (voetballer) (1987), een Chinees voetballer
 Li Chao (skiër) (1988), een Chinees skiër
 Li Chao (schaker) (1989), een Chinees schaker